Puding (Kumpeh) - plaats in de provincie Jambi, Indonesië
 Puding (Pino) - plaats in de provincie Bengkulu, Indonesië